Svenska mästerskapet i ishockey för damer 1988 var det första officiella svenska mästerskapet i ishockey för damer. De tre föregående säsongerna hade man arrangerat ett slutspel till Division I, vilket kallades Riksmästerskapet och fungerat som ett inofficiellt SM. 

Till turneringen 1988 kom 19 lag som möttes två och två i en utslagsturnering. I finalen möttes Nacka HK och FoC Farsta. Nacka vann med 11–0.

Matchträd

Se även
 Division I i ishockey för damer 1987/1988

Källor

Sport i Sverige 1988
Ishockeysäsongen 1987/1988
Svenska mästerskapet i ishockey för damer